Сообщение:
 Сообщение — передаваемое сведение, известие.
 Транспортное сообщение — элемент транспортной системы.